Четвертий — радянський художній фільм 1972 року.
 Четвертий — австралійський фантастичний бойовик 2020 року.
 Четвертий вид — американський науково-фантастичний псевдодокументальний трилер 2009 року.
 Четвертий наречений — радянський художній фільм 1972 року.
 Четвертий перископ — радянський художній фільм 1939 року.
 Четвертий чоловік — нідерландський фільм-трилер 1983 року.